Това е листа на Български футболни трансфери през летния трансферен прозорец 2009. Само трансфери на клубовете от А ПФГ.

Трансфери 2009-10 
Левски (София)

ЦСКА (София)

Черно море (Варна)

Литекс (Ловеч)

Локомотив (София)

Футбол в България